Burau steht für:

 Burau, Kreis Sagan, Schlesien, seit 1945: Borowe (Iłowa), Dorf in der Gmina Iłowa, Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus, Polen

Burau ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Burau (1906–1994), deutscher Mathematiker